Машатино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Машатино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Машатино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.